Халед аль-Эйд (; ) — спортсмен-конник из Саудовской Аравии, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1969 году в Эр-Рияде. В 1996 году принял участие в Олимпийских играх в Атланте. В 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее завоевал бронзовую медаль в личном первенстве в конкуре. В 2006 году завоевал золотую медаль Азиатских игр, а на Азиатских играх 2010 года стал обладателем золотой и бронзовой медалей.

Ссылки 
 

Конники Саудовской Аравии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Конники на летних Олимпийских играх 1996 года
Конники на летних Олимпийских играх 2000 года